Bald Eagle Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Bald Eagle Island (Minnesota), St. Louis County
 Bald Eagle Island (Bradford County, Pennsylvania)
 Bald Eagle Island (Clarion County, Pennsylvania)
 Bald Eagle Island (Wisconsin), Polk County